Морно () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Морно, Билл (род. 1962) — канадский бизнесмен и политик, министр финансов Канады.
 Морно, Винсент (1827—1863) — французский фотограф.